Večtomov / Večtomov(ov)á je ruské příjmení. V Československu a v Česku žije hudebnická a umělecká rodina s tímto příjmením.

Nositelé příjmení 
 Alexandr "Saša" Večtomov (1930–1989) – český violoncellista
 Ivan Nikolajevič Večtomov (1902–1981) – rusko-český violoncellista
 Jana Večtomová (roz. Andrsová) (* 1939) – česká herečka a baletka.
 Jarmila Večtomová (roz. Černá) – česká klavíristka
 Soňa Večtomov (* 1979) – česko-finská hudebnice
 Soňa Večtomov (* 1957) – česko-finská sochařka
 Vladimír Večtomov – český kytarista

Externí odkazy